La Nación puede referirse a cualquiera de los siguientes periódicos:

 La Nación de Buenos Aires, Argentina.
 La Nación de Santiago, Chile.
 La Nación de Neiva, Colombia.
 La Nación de Llorente, Costa Rica.
 La Nación de Cuba.
 La Nación de Guayaquil, Ecuador.
 La Nación de Madrid, España, publicado en dos épocas: 1849-1856 y 1864-1873.
 La Nación de Madrid, España, fundado en 1916 y desaparecido en 1918.
 La Nación de Madrid, España, fundado en 1925 y desaparecido en 1936.
 La Nación de la Ciudad de México.
 La Nación de Asunción, Paraguay.
 La Nación de Lima, Perú.
 La Nación de San Cristóbal, Venezuela.

Nación